Cesare Ghirardi (1841-?), peintre italien ;
 Giancarlo Ghirardi (1935-2018), physicien et professeur émérite ;
 Giovanni Battista Pinello di Ghirardi (vers 1544-1587), compositeur et maître de chapelle italien ;
 Jean-Claude Ghirardi (1938-), peintre français ;
 Théodore Ghirardi (1816-?), peintre français.